Чемпионат Австрии по футболу 1934/35 () — 25-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в одиннадцатый раз в своей истории стал клуб Рапид Вена. По итогам сезона вылетел клуб Фаворитнер Шпортклуб.

Клубы-участники 
Двенадцать команд сыграл два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1934/1935 на RSSSF

1934/1935
Футбол в Европе в 1934 году
Футбол в Европе в 1935 году